Az alábbi városokban található Karlsplatz nevű metróállomás:
 Bécs: Karlsplatz
 München: Karlsplatz (Stachus)